Fågelsta (Östergötland), een plaats in het Zweedse landschap Östergötland
Fågelsta (Lapland), een plaats in het Zweedse landschap Lapland